Dorfmeister István, (1729–1797) magyar festőművész, ifjabb Dorfmeister István apja
 Dorfmeister István, (1770–1807) magyar festőművész, idősebb Dorfmeister István fia